Данная статья представляет собой список регионов России, упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП), который представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП) для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую деятельность.

В списке представлены статистические данные из Федеральной службы государственной статистики. Данные приведены в миллиардах рублей в текущих (номинальных) основных ценах.

Данные по Архангельской и Тюменской областям представлены без округов.

Комментарии к таблице

См. также 
 Валовой внутренний продукт России
 Валовой региональный продукт
 Список субъектов Российской Федерации по ВРП на душу населения

Ссылки 
 Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998—2018 гг.
 Федеральная служба государственной статистики

Примечания 

Списки:Экономика России
 
Списки по экономическим показателям